Сырымбет — название населенных пунктов в Казахстане:
 Сырымбет — аул в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Сырымбет — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

См. также 
 Сырымбетские сопки